Ashes to Ashes — третий студийный альбом американской дэткор группы Chelsea Grin. Альбом выпущен 8 июля 2014 года на лейбле Artery и Razor & Tie. Песня Letters была выпущена 17 декабря 2013 года как первый сингл с альбома. 12 мая 2014 года вышло лирик-видео на песню Angels Shall Sin, Demons Shall Pray. Сингл Playing with Fire вышел 4 июня 2014 года.

Список композиций

Участники записи 
Алекс Кёлер — вокал
Джейсон Ричардсон — соло-гитара, программирование
Дэн Джонс — соло и ритм-гитара
Джейк Хармонд — ритм-гитара
Дэвид Флинн — бас-гитара
Пабло Виверос — ударные, вокал

Чарты

Примечания 

Альбомы Chelsea Grin